Die Serie B 1934/35 war die 6. Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B. Begonnen hatte die Saison am 30. September 1934. Der letzte Spieltag war der 23. Juni 1935. Neben Erstligaabsteiger Genua 1893 stiegen der AS Bari in die Serie A 1935/36 auf. In die Serie C 1935/36 mussten Cagliari Calcio, Seregno Spezia Calcio, AS Casale, AC Legnano, US Cremonese, Padova Calcio, US Catanzarese, Vicenza Calcio, AC Venedig, Como Calcio, AC Perugia und Grion Pula absteigen.

Tabelle Gruppe A 

|}

Kreuztabelle Gruppe A

Tabelle Gruppe B 

|}

Playoff um den Abstieg 

|}

Kreuztabelle Gruppe B

Siehe auch 
 Serie A 1934/35

Weblinks 
 Italy 1934/35

1934
Fußballsaison 1934/35